Žalud ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Žalud (* 1971), tschechischer Regisseur 
 Theodor Žalud (1862–1902), deutscher Sänger und Theaterschauspieler, siehe Theodor Gunther